Согласно Конституции, Австрия является федеративной республикой и состоит из 9 земель (, ед. ч. ).

История 
Республика Австрия была создана после Первой мировой войны на развалинах многонациональной Австро-Венгерской империи из 9 немецкоязычных земель, которые получили своё территориальное оформление еще в Средние века, отделившись от немецких княжеств.

Зальцбург до 1803 года был независимым княжеством под управлением Зальцбургского архиепископа в составе Священной Римской империи.

Верхняя и Нижняя Австрия в прошлом представляли собой две полусамостоятельные части Австрийского эрцгерцогства — княжества, которое являлось историческим сердцем Австро-Венгерской империи и которому после Первой мировой войны пришлось расстаться со значительными территориями в пользу Чехословакии.

Исторический предшественник Каринтии — герцогство Каринтия; Штирии — герцогство Штирия, Тироля — графство Тироль; часть территории этих исторических провинций при проведении границ государства Австрия была передана соседям — Италии и Югославии.

Форарльберг входил в состав графства Тироль до 1918, Вена — в состав Нижней Австрии до 1921. Бургенланд — искусственное образование, сформированное из четырёх этнически германских районов Венгрии, которые были уступлены Австрии в 1920—1921.

Земли Австрии 

У каждой федеральной земли имеется собственный выборный законодательный орган — ландтаг (), правительство (), состоящий из земельного губернатора () и земельных советников (). Выборы проводятся раз в пять лет (в Верхней Австрии — раз в шесть лет). Земельный губернатор и земельные советники избираются ландтагом.

Федеральные земли располагают сравнительно небольшими законодательными полномочиями. Это в основном обусловлено историческими причинами, поскольку в период империи центральная власть была в основном сосредоточена в столице — Вене.

Верхняя Австрия, Нижняя Австрия, Вена и Бургенланд расположены в долине Дуная, и поэтому почти вся их территория пригодна для земледелия. Остальные же пять земель занимают восточные предгорья Альп и малопригодны как для сельского хозяйства, так и для тяжёлой промышленности. Поэтому население на территории, занимаемой современной Австрией, с доисторических времён проживало в местах, где сегодня расположены эти четыре земли. Самый густонаселённый регион — Вена. Пригороды Вены расположены уже в Нижней Австрии. Несмотря на это, плотность населения в этой земле невысока, поскольку большие площади заняты под сельское хозяйство. Наименьшая плотность населения — в высокогорном Тироле, географически изолированной Каринтии и аграрном Бургенланде.

Округа Австрии 

Федеральные земли делятся на 80 политических округов и 15 уставных городов с расширенными статусами, которые формируют округа с их собственными правами.

Австрийский округ занимает примерно такое же положение как графства в Великобритании или округа в Германии и США. Администрацию округа, , возглавляет , «капитан округа». Чиновники районного уровня не выбираются, а назначаются правительством округа.

В ведении округов находятся все вопросы федерального и окружного административного права при условии указаний от высших инстанций, обычно  (губернатора) в вопросах федерального законодательства и  (губернатора округа) в вопросах законодательства округа. Таким образом округ в Австрии является основной единицей общего управления.

Общины Австрии 

Община — независимая (автономная) единица местного самоуправления в Австрии. Политическая община в Австрии является административно-территориальной единицей 3-го уровня. Она представляет собой небольшую административную единицу с городом, ярмарочным посёлком или сельским населённым пунктом (поселением) в качестве центра (как правило, самым крупным в общине), вокруг которого могут располагаться несколько небольших селений или хуторов. Иногда общину образует всего один населённый пункт. По состоянию на 1 мая 2015 года в Австрии насчитывается 2100 политических общин.

Правовые отношения общин закреплены в статьях 115—120 Конституции Австрии. В соответствии со статьями 115 и 116 Конституции Австрии община — территориальная единица с правом самоуправления и одновременно административная единица. «Каждая земля (федеральная земля) делится на общины. Каждый участок территории страны должен принадлежать какой-то общине. Община является самостоятельной хозяйственной единицей. Она имеет право в пределах, установленных общими законами Федерации и земли, владеть всякого рода имуществом, приобретать его и распоряжаться им, заниматься хозяйственным предпринимательством, а также в рамках финансовой системы самостоятельно определять свой бюджет и взимать налоги.

См. также 
 ISO 3166-2:AT

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное деление Австрии по ISO.
 Адм.-терр. деление Австрии, географическое положение — Google map.

 
Федерализм